OKK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Automatic Weather Observing / Reporting System, Kokomo (Indiana), Stati Uniti
 okk – codice ISO 639-3 della lingua kwamtim one